Gebyog (Karangrejo)
 Gebyog (Mojogedang)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing